Gielgud oder  Giełgud ist der Familienname folgender Personen: 

 Antoni Giełgud (1792–1831), polnischer General
 John Gielgud (1904–2000), englischer Schauspieler und Produzent 
 Val Gielgud (1900–1981), englischer Schriftsteller und Redakteur (BBC) 

Gielgud steht für:
 (39557) Gielgud, ein nach John Gielgud benannter Asteroid